Тунисская Профессиональная лига 1 1996/1997 () — 42-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте rsssf.com 

1996/1997
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 1996 году
1997 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997